Русешти има више значења:

 Русешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Русешти (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији